Die Communauté de communes de la Ténarèze ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gers in der Region Okzitanien. Sie wurde am 2. Dezember 1999 gegründet und umfasst 26 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Condom.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Tenareze
Gegründet 1999